Art de la cuina és el títol del llibre de cuina escrit pel frare franciscà Francesc Roger Gomila (Maó, 1706-Ciutadella?-?) entre 1731 i 1734. Consta de 209 receptes, distribuïdes en tres gran capítols dedicats, respectivament, a plats de carn, plats de peix i plats de verdures. Tot i ser un llibre de cuina de tradició conventual, també és deutor de la tradició culinària menorquina més antiga i, en particular. dels plats cuinats a base de peix i de marisc, ja que hi ha un bon nombre de receptes dedicades a aquests productes.

Llibres de cuina